Classificação climática — define limites dos tipos climáticos em determinada área
 Classificação climática de Köppen-Geiger — sistema de classificação global dos tipos climáticos
 Classificação climática de Alisov — baseada no conceito de massas de ar
 Classificação climática de Trewartha — publicada pelo geógrafo americano Glenn Thomas Trewartha em 1966
 Classificação do clima de Thornthwaite — criada por Charles Warren Thornthwaite, no qual o fator mais importante é a evapotranspiração potencial e a sua comparação com a precipitação

Ver também 

Desambiguações de geografia